Ехидо Кваутемок има више значења:

 Ехидо Кваутемок, Пунта де Агва (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Кваутемок (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ехидо Кваутемок, Чила Куртаза (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику